

Мовілень () — комуна у повіті Галац.
 Мовілень () — село у повіті Галац. Адміністративний центр комуни Мовілень.
 Мовілень () — комуна у повіті Ясси.
 Мовілень () — село у повіті Ясси. Адміністративний центр комуни Мовілень.
 Мовілень () — комуна у повіті Олт.
 Мовілень () — село у повіті Олт. Входить до складу комуни Мовілень.
 Мовілень () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Кончешть.
 Мовілень () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Хелештень.
 Мовілень () — село у повіті Сучава. Входить до складу комуни Ваду-Молдовей.
 Мовілень () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Короєшть.
 Мовілень () — село у повіті Галац. Входить до складу комуни Шендрень.

Мовілень () — село у Глоденському районі.